Луарсаб:

 Луарсаб I — 82-й царь Грузии (Картли) (1527—1556).
 Луарсаб II — царь Картли (1606—1614).